Pinheiro Chagas är ett portugisiskt efternamn, som burits av bland andra:

 Manuel Pinheiro Chagas (1842–1895), portugisisk författare
 João Pinheiro Chagas (1863–1925), portugisisk politiker

Portugisiska efternamn